Der Ausdruck Creator (engl. Schöpfer) bezeichnet

 den Originaltitel des Films Der Professor oder Wie ich meine Frau wiedererweckte
 eine Musiksoftware (siehe Notator SL)
 eine Software zur Bildbearbeitung und Animation für den Atari ST
 ein Entwurfsmuster bei GRASP
 Creator (Gattung), Gattung der Familie der Megaspilidae (Hautflügler, Insekten), einzige Art Creator spissicornis (Hellen, 1966)

Siehe auch:
 Kreator